Porphyrion, Géant, adversaire de Zeus dans la mythologie grecque.
 Pomponius Porphyrion, scholiaste, commentateur d'Horace.
 Le porphyrion bleu ou talève sultane, oiseau du genre Porphyrio.